Prijelom ima sljedeća značenja:

 u medicini također i fraktura: lom, puknuće kostiju (rebara, lubanje, udova...)
 u tiskarstvu: postupak oblikovanja stranica i araka, grafički prijelom
 u prenesenom značenju: sudbonosni trenutak u tijeku zbivanja